Ма́зур — прізвище мазурського (прусько-балтийського) походження. Похідне від прізвища Мазур, яке може бути як польським, так і німецьким (колишнім східно-пруським), входить до першої двадцятки найпоширеніших прізвищ у Польщі, також поширене в Німеччини та інших країнах Європи.

 Мазурок Олег Сергійович (1937, Холмщина, Польща) — доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету
 Мазурок Тарас Леонідович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.  
 Мазурок Юрій Антонович (1931, Красник, Холмщина, Польща — 2006, село Новодар'їно, Одинцовський район, Московська область) — російський оперний співак (баритон). Народний артист СРСР
 Мазурок Ярослав Теодозійович (1974, Кам'янка-Бузька Львівської області — 2012, Київ), див. Убивство в ТРЦ «Караван»

Примітки

Див. також 

 Мазурка (значення)
 Мазурик
 Мазурка

Українські прізвища
Білоруські прізвища